Long Sound ist der Name folgender Gewässer:
 alternativer Name für den Langsundet, eine Meerenge vor der Küste des Kemplands, Antarktika
 Te Awaroa / Long Sound, Fjord in Neuseeland